Le terme Chemises jaunes (en ) peut faire référence à :
 l' (PAD), un parti nationaliste royaliste opposé aux chemises rouges, partisans du Front national uni pour la démocratie et contre la dictature lors de la crise politique de 2009 en Thaïlande ;
 une mouvance d'extrême-droite raciste israélienne, décrite par l'historien Simon Epstein.

 Jaunes